Zdrojek ist der Name dreier Ortschaften in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:

 Zdrojek (Gietrzwałd) im Powiat Olsztyński, bis 1938: Sdroiken, 1938 bis 1945 Eulenwinkel, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Zdrojek (Janowo) im Powiat Nidzicki, bis 1938: Zdrojek, 1938 bis 1945 Künsberg, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Zdrojek (Lidzbark) im Powiat Działdowski